Эрик Колдоу ( ) — шотландский футболист и футбольный тренер, игрок сборной Шотландии.

Карьера 
Колдоу был подписан менеджером «Рейнджерс» Биллом Струтом в 1952 году и дебютировал в первой команде 12 сентября 1953 года в победе над «Айр Юнайтед» (4:2).В своем первом профессиональном сезоне в составе «Рейнджерс» он принял участие в 13 матчах, а в следующем сезоне продолжил прогрессировать, сыграв в 12 из 41 матчей «Рейнджерс». Он стал постоянным игроком команды «Рейнджерс» после дисквалификации Вилли Вудберна и смены позиции Джорджа Янга в качестве компенсации.

Колдоу провел 40 матчей за сборную Шотландии, 15 из которых в качестве капитана.

В 2007 году Колдоу был введен в Зал славы шотландского футбола.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Стерлинг Альбион»
Игроки ФК «Корби Таун»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Странраер»